«Макси́м Перепели́ца» — советская чёрно-белая кинокомедия, снятая на киностудии «Ленфильм» в 1955 году режиссёром Анатолием Граником.

Сюжет 
Максим Перепелица — весёлый и находчивый парень из украинского села, известная личность в родной деревне. У него фантастическое умение придумывать всякие небылицы и отлынивать от работы. Получив повестку в армию он, желая «обезопасить» себя от возможных соперников, рассылает всем парням в деревне «гарбузы» от имени любимой им девушки Маруси — традиционный на Украине знак отказа в сватовстве, чем вызывает переполох в селе. Собрание колхоза даже хотело лишить Перепелицу почётной обязанности служить в Советской армии, но Максим даёт слово исправиться. В армии он, пытаясь избежать трудностей службы, по-прежнему хитрит, только здесь хитрость обходится ему нарядом вне очереди и арестом на гауптвахте. Однако гибкость характера и добродушный нрав делают его податливым в деле перевоспитания. Проявив смекалку и инициативу во время учений, он получает звание младшего сержанта, проявляет настоящий героизм в родном селе во время отпуска, и Маруся наконец отвечает ему взаимностью.

Актёры 

 Леонид Быков — Максим Перепелица
 Людмила Костырко — Маруся, невеста Максима
 Николай Яковченко — Кондрат Перепелица, отец Максима
 Александр Борисов — Марко Муха, друг Кондрата
 Георгий Осипенко — Опанас, друг Кондрата
 Василий Фущич — Степан Левада, друг Максима
 Таисия Литвиненко — Василинка, невеста Степана
 Нина Тамарова — Явдоха, торговка
 Владимир Ефимов —  Иван Твердохлиб, неудачливый жених Маруси
 Георгий Вицин —  Мусий, пенсионер
 Анатолий Степанов — Фомин, гвардии лейтенант, командир взвода 
 Константин Сорокин — Саблин, старшина
 Александр Суснин — Василий Ёжиков, сослуживец Максима
 Сергей Сибель — Самусь, сослуживец Максима
 Раднэр Муратов — Таскиров, сослуживец Максима
 Павел Усовниченко — Куприянов, командир взвода (в титрах Куприянов, по фильму Ветров) 
 Борис Аракелов — Гришка, друг Максима
 Алексей Бахарь — Васин, командир взвода
 Виктор Бриц — сельский парень, друг Максима
 Борис Лёскин — Микола, старший друг Максима
 Татьяна Пельтцер — соседка
 Иван Кузнецов — председатель колхоза
 Елизавета Уварова — Параска, жена Мусия
 Сергей Подмастерьев — младший друг Максима
 Михаил Крамар — армейский повар (в титрах не указан)
 Кирилл Лавров — армейский фотокорреспондент (в титрах не указан)
 Лидия Федосеева-Шукшина — девушка на проводах в армию

Съёмочная группа 

 Сценарий — Иван Стаднюк
 Постановка — Анатолий Граник
 Режиссёр — Виктор Садовский
 Ассистенты режиссёра — А. Соколов, Б. Оганянц
 Главный оператор — Дмитрий Месхиев
 Оператор — Алексей Сысоев
 Ассистент оператора — Яков Склянский
 Художник — Виктор Савостин
 Композитор: Василий Соловьёв-Седой
 Автор песен — Михаил Дудин
 Звукооператор — Николай Косарев
 Художник по костюмам — Виля Рахматулина
 Мастер-гримёр — Николай Эленбоген
 Комбинированные съёмкиХудожник — А. АлексеевОператор — Е. Остроумов
 Консультанты — полковник И. Сафронов, подполковник И. Юрьев
 Редактор — Светлана Пономаренко
 Монтажёр — Стэра Горакова
 Эстрадный оркестр Ленинградского радиоДирижёр — Александр Владимирцев
 Директор картины — Пётр Свиридов

Съёмки 
 Именно в этом фильме впервые был показан широкому зрителю автомат Калашникова, принятый на вооружение в 1949 году.
 Максим Перепелица напевает марш «Стальная эскадрилья».
 В фильме впервые прозвучала песня «В путь» (другое название «Солдатская песня») В. Соловьёва-Седого на слова Михаила Дудина.
 В том же 1955 году был снят фильм «Солдат Иван Бровкин» с очень похожим сюжетом; автор сценария и литературного оригинала Иван Стаднюк открыто обвинял создателей «Ивана Бровкина» (Ивана Лукинского и Георгия Мдивани) в плагиате.

См. также 
 Солдат Иван Бровкин

Примечания

Ссылки 
 «Максим Перепелица» Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 «Максим Перепелица» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 
 «Максим Перепелица» Портал «Кино России»
 Фильм «Максим Перепелица» на сайте Staroe.tv (видео)
  
 Песня из фильма
 Повесть, сценарий, песни, цитаты из фильма

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1955 года
Фильмы на русском языке
Фильмы на украинском языке
Фильмы по сценариям Ивана Стаднюка